Die Saison 2018/19 der Oberliga Nordost war die 28. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die elfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie begann am 3. August 2018 und endete am 9. Juni 2019. Die Relegationsspiele zur Ermittlung des fünften Absteigers fanden am 12. Juni 2018 und 16. Juni 2019 statt.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 2018/19 nahmen insgesamt 32 Vereine, verteilt auf zwei Staffeln (Nord und Süd), teil. Die genaue Staffeleinteilung wurde durch den NOFV am 15. Juni 2018 veröffentlicht. Dabei wurde der 1. FC Lok Stendal von der Süd- in die Nordstaffel umgruppiert. Folgende Vereine qualifizierten sich sportlich:
 die Absteiger aus der Regionalliga Nordost 2017/18:
 BSG Chemie Leipzig, FSV 63 Luckenwalde, TSG Neustrelitz
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Nord der Oberliga Nordost 2017/18:
 SV Altlüdersdorf, Tennis Borussia Berlin, Brandenburger SC Süd 05, CFC Hertha 06, SV Lichtenberg 47, Malchower SV, Hansa Rostock II, SC Staaken, FC Strausberg, Torgelower FC Greif, FC Anker Wismar, Hertha Zehlendorf
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Süd der Oberliga Nordost 2017/18:
 TV Askania Bernburg, FC Eilenburg, BSG Wismut Gera, VfL Halle 1896, FC Carl Zeiss Jena II, VfB Krieschow, Inter Leipzig, VFC Plauen, FC Einheit Rudolstadt, SG Union Sandersdorf, 1. FC Lok Stendal
 die Aufsteiger aus den höchsten Spielklassen der Landesverbände 2017/18:
 Blau-Weiß 90 Berlin (Berlin-Liga), Ludwigsfelder FC (Brandenburg-Liga), Greifswalder FC (Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern), VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (Sachsenliga), SV Blau-Weiß Zorbau (Verbandsliga Sachsen-Anhalt), FSV Wacker 90 Nordhausen II (Thüringen-Liga)

Staffel Nord

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die Relegationsspiele, welche zunächst zwischen den jeweils Vierzehnten beider Oberliga-Staffeln geplant waren, bestritten nach den freiwilligen Rückzügen des SV Altlüdersdorf und der BSG Wismut Gera die Fünfzehnten beider Oberliga-Staffeln. Das Gesamtergebnis aus dem Hin- und Rückspiel entschied über den Verbleib in der Oberliga Nordost 2019/20. Nachdem das Hinspiel in Wismar mit einem 1:1-Unentschieden endete, gelang dem VfL 05 Hohenstein-Ernstthal im Rückspiel ein 2:1-Heimsieg. Hohenstein-Ernstthal gewann in der Addition des Hin- und Rückspielergebnisses mit 3:2 und erreichte den Verbleib in der Oberliga Nordost, während Wismar nach vier Spielzeiten Ligazugehörigkeit wieder in die Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern abstieg.

|}

Einzelnachweise 

2018
Oberliga Nordost 2018/19